Sowerby kan som auktorsförkortning betyda:

 George Brettingham Sowerby I
 Arthur de Carle Sowerby
 Charles Edward Sowerby
 James Sowerby naturalist 
 James Sowerby mycologist 
 James de Carle Sowerby
 John Edward Sowerby
 James Sowerby

Robotskapade auktorsförkortningar